Михаи́л Ники́тич Муравьёв (1757—1807) — деятель Русского Просвещения, попечитель Московского университета, сенатор. Основоположник жанра лёгкой поэзии в России.

Биография 
Происходил из столбового дворянского рода Муравьёвых. Сын сенатора Никиты Артамоновича Муравьёва (1721—1799) от брака с Софьей Петровной Ижориной (1732—1768).

Воспитанник Московской университетской гимназии (1768—1769), после которой в течение года обучался в Московском университете. Учёба была прервана в связи с переездом отца по службе. Преподавал риторику в Вологодской духовной семинарии.

До 1797 года состоял на военной службе: солдат (1772), капрал (1772), сержант (1774), прапорщик лейб-гвардии Измайловского полка (1782), поручик (1785), капитан-поручик (1786), капитан (1790), полковник (1791), генерал-майор (1797).

В 1777 году был выбран сотрудником Вольного собрания любителей российского слова, в трудах которого и печатались его ранние литературные опыты. В 1785 году был приглашен Екатериной II преподавать великим князьям Александру и Константину Павловичам русскую словесность, русскую историю и нравственную философию. В 1792 г. преподавал русский язык будущей императрице Елизавете Алексеевне.

В 1800 году он был назначен сенатором; в 1801 году Александр I определил его секретарем в собственный кабинет для принятия прошений. В 1802 году назначен товарищем министра народного просвещения, в 1803 г. — попечителем Московского университета (и одновременно Московского учебного округа); отправлял все должности одновременно, живя преимущественно в Петербурге.

В 1804 г. избран в академики Российской академии. Сенатор апелляционного департамента Сената (1806).

Скончался, простудившись на похоронах своего друга, директора Московского университета И. П. Тургенева; долго болел и умер в Петербурге. Похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.

Награды 
 Орден Святого Владимира 3-й степени (3 февраля 1796)
 Орден Святой Анны 1-й степени (15 сентября 1801)
 Орден Святого Александра Невского (1 января 1805)

Семья 
10 ноября 1794 года состоялась свадьба Муравьёва с Екатериной Фёдоровной Колокольцовой (1771—1848), дочерью сенатора Ф. М. Колокольцова, одного из богатейших людей России. В браке родились два сына:
 Никита Михайлович (1795—1843) — глава Северного общества декабристов
 Александр Михайлович (1802—1853) — тоже декабрист.

Вклад в науку 

Муравьёв увеличил состав профессоров Московского университета как за счёт приглашения иностранцев (Г. Фишер фон Вальдгейм, Г. Ф. Гофман, Х. Маттеи, И. Ф. Буле), так и из числа питомцев университета (А. Ф. Мерзляков, Р. Ф. Тимковский, Н. Ф. Кошанский, Х. А. Чеботарёв, А. В. Болдырев, Озеров, Смирнов, М. Я. Мудров, Войновы и др.); создал при университете ряд обществ (Общество истории и древностей российских, Общество испытателей природы, Общество соревнователей медицинских и физических наук и т. д.), устроил хирургический, клинический и повивальный институты, ботанический сад и музей натуральной истории; ввел «курсы для публики»; принимал деятельное участие в выработке нового устава университета 1804 г.; предпринял издание научного журнала: «Московские ученые ведомости», прекратившегося с его смертью; участвовал в открытии почти всех гимназий московского округа. Своим влиянием Муравьёв сделал доступными для Карамзина многие из тех материалов, на которых построена «История Государства Российского».

Литературные труды 
Первое литературное произведение было написано Муравьёвым в подражание Вергилию ещё в 1771 году и называлось «Эклога». В 1773 году появились его «Басни в стихах» и «Переводные стихотворения»; затем «Военная песнь», «Похвальное слово Ломоносову». «Обитатель предместья и Эмилиевы письма» (1815), имеющие автобиографическое значение — воспоминания о его детстве; переводил с латинского и английского. Полное собрание его произведений в стихах и прозе издано в СПб. (1819—20, 1847, 1857). Как писатель Муравьёв считается проводником сентиментализма, подражателем Н. М. Карамзина, которому следовал и в изложении теоретических взглядов на историю («Учение истории» и «О истории и историках»). С другой стороны, по мнению Г. А. Гуковского, в плане сентиментализма Муравьев был предшественником Карамзина. Уже в 1770-е годы он писал стихи, где чувство — единственная основа бытия; заложил основы специфического языка, суть которого в эмоциональном намеке на внутреннее состояние человека-поэта.

Как в лекциях о «нравоучении», так и во многих стихотворениях, он полагает «верховное счастье» в добродетели, а главным достоинством добродетельного человека считал самообладание, одобрение совести ставил выше всего и благополучие видел в «чувствовании сердца» (см., напр., стих «Размышление» и «Послание к И. П. Тургеневу»).

В стихотворении «Оборот на себя» (1803) Муравьёв очень скромно оценил своё творчество и место в русской поэзии, но его влияние в истории русской поэзии заметно. Поэт К. Н. Батюшков был учеником Муравьёва (а также племянником и воспитанником). С рукописями Муравьёва был знаком В. А. Жуковский; его творчество знали и активно использовали члены «Арзамаса». Поэты охотно цитировали «pieces fugitives» — «лёгкие стихотворения» Муравьёва:

В 1796 году были напечатаны «Опыты истории, письмен и нравоучения», о которых будущий митрополит Филарет писал в 1814 году А. Н. Оленину: «… не видал, чтобы кто так хорошо извлекал дух Российской Истории, как покойный друг Ваш».

Примечания

Источники 
 Муравьёв М. Н. Обитатель предместия. // Русская сентиментальная повесть. — М., 1979. — С. 71—88.

Литература 
 Кунц Е. В. Михаил Никитич Муравьёв // Вопросы истории. 2012. № 2. С. 55—73.
 

Михаил Никитич
Писатели России XVIII века
Русские писатели XVIII века
Русские поэты
Члены Академии Российской
Воспитанники московской университетской гимназии
Попечители Московского учебного округа
Воспитатели монархов
Почётные любители Императорской Академии художеств
Генерал-майоры (Российская империя)
Тайные советники
Сенаторы Российской империи